Timperley ist der Familienname folgender Personen:

 John Timperley (* um 1930), englischer Badmintonspieler
 June Timperley (* 1932), englische Badmintonspielerin

ist ein Ort in Greater Manchester:
 Timperley (Greater Manchester)